Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 13 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.

Медалисты

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA